Pojem plodnost má více významů:

 Plodnost – průměrný počet potomků na jednu ženu
 Plodnost (biologie) – schopnost jedince se pohlavně rozmnožit
 Úrodnost – plodnost půdy (pojem ze zemědělství)